

Топоніми 
 Каґосіма — місто в Японії, центр однойменної префектури.
 Каґосіма — префектура в Японії.
 Каґосіма — аеропорт в місті Кірісіма префектури Каґосіма.